Zbiór wszystkich konsekwencji logicznych zbioru formuł zdaniowych X (oznaczany Cn(X)) definiujemy jako:
  wtedy i tylko wtedy, gdy 
gdzie Arp to zbiór wszystkich aksjomatów KRP (klasycznego rachunku predykatów, inna nazwa: rachunku predykatów pierwszego rzędu), a Cn(X) to zbiór wszystkich konsekwencji zbioru formuł zdaniowych X.
Logika matematyczna